Kouara Tagui steht für:

 einen Weiler in der Gemeinde Fakara in Niger, siehe Kouara Tagui (Fakara)
 ein Stadtviertel von Niamey in Niger, siehe Koira Tagui (Niamey)